Veron heißen folgende geographische Objekte:
 Véron, Gemeinde  im Département Yonne, Frankreich
 Verón (Dominikanische Republik), Ortslage von Punta Cana, La Altagracia, Dominikanische Republik

Veron oder Verón ist der Familienname folgender Personen:
 Danilo Veron Bairros (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Darío Verón (* 1979), paraguayischer Fußballspieler
 Eliseo Verón (1935–2014), argentinischer Semiologe
 Elmo Veron (1903–1990), US-amerikanischer Filmeditor
 Francisco Verón (* 1998), argentinischer Boxer
 François Véron SJ (1575–1625), Kontroversalist (CE)
 François Véron Duverger de Forbonnais (1722–1800), französischer Ökonom, Enzyklopädist
 Gabriel Veron (* 2002), brasilianischer Fußballspieler
 John Edward Norwood Veron (* 1945), australischer Meeresbiologe
 Juan Ramón Verón (* 1944), argentinischer Fußballspieler
 Juan Sebastián Verón (* 1975), argentinischer Fußballspieler
 Laurent Véron (* 1949), französischer Mathematiker

Veron, Weiteres:
 Veron (Software), eine Freeware-Anwendungssoftware
 Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (VERON), niederländischer Amateurfunkverband

Siehe auch:
 Véronne

: